Бриц () — громада в Німеччині, розташована в землі Бранденбург. Входить до складу району Барнім. Складова частина об'єднання громад Бриц-Корин-Одерберг.

Площа — 15,35 км2. Населення становить  ос. (станом на ).

Демографія

Галерея

Примітки

Посилання 

 Офіційний сайт  

Громади Бранденбургу